Madeleine, Frans voor Maria Magdalena
Madeleine (voornaam), een voornaam
Madeleine (gebak), een Frans gebakje
Madeleine (film), een film uit 1950 van David Lean
Madeleine (metrostation), een metrostation in Parijs
Madeleine (rivier), een rivier in Frankrijk

Personen
Madeleine Albright, voormalig Amerikaans minister van Buitenlandse Zaken
Madeleine McCann, vermist meisje uit Engeland
Madeleine Peyroux, Amerikaans zangeres
Madeleine-Sophie Barat, rooms-katholiek heilige
Madeleine van Toorenburg, Nederlands Tweede Kamerlid
Madeleine van Zweden, prinses van Zweden
Zie ook: La Madeleine (doorverwijspagina)